В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Миннесота.

Примечания 

Миннесота
Списки:Миннесота